Johann Ludwig I. ist der Name folgender Herrscher:

* Johann Ludwig I. (Anhalt-Zerbst) (1656–1704), Fürst von Anhalt-Zerbst
 Johann Ludwig I. (Nassau-Saarbrücken) (1472–1545), Graf von Saarbrücken
 Johann Ludwig I. (Nassau-Wiesbaden-Idstein) (1567–1596), regierender Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein